

Patronyme 

 Famille Bourdillon, famille suisse, française et britannique, originaire de Genève, dont :
  (1811-1883), administrateur britannique en Inde ;
 Thomas Fulton Bourdillon (1849-1930), naturaliste britannique ;
  (1852-1921), poète et traducteur britannique ;
 Bernard Henry Bourdillon (1883-1948), gouverneur britannique ;
 Tom Bourdillon (1924-1956), alpiniste britannique ;
 François Bourdillon (1953- ), médecin français spécialiste de santé publique ;
 Christophe Bourdillon (1959- ), haut fonctionnaire français.
 Autres porteurs :
 Frédéric Bourdillon (1991- ), joueur franco-israélien de basketball.